Къч може да се отнася за:
 Къч – най-големият по площ окръг в индийския щат Гуджарат и в цяла Индия.
 Къч (залив) – залив на Арабско море.
 Къч (полуостров) – полуостров на западото крайбрежие на Индия.